Чемпионат Латвии по фигурному катанию () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Латвии проходящее ежегодно с момента обретения Латвией независимости от СССР. Соревнования проходят во всех возрастных группах в одиночном мужском и женском катании. Танцы на льду и парное катание в стране не развиты и соревнования по ним проходят не каждый год.

В целом, уровень фигурного катания в Латвии не высок, например, последний раз фигуристы из Латвии участвовали в Олимпийских играх еще в 1994 году.

В 2010 году в связи с маленьким числом спортсменов чемпионат Латвии был проведен совместно с чемпионатом Литвы. Эксперимент был повторён через семь лет.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Результаты совместного чемпионата среди одиночников Литвы и Латвии 2010 года
 Результаты чемпионата Латвии 2011 года 
 
 Чемпионат Латвии. Васильевс и... не все.

Латвия
Фигурное катание в Латвии
Фигурное катание